La Coppa d'Ungheria (hu: Magyar női kosárlabdakupa) di pallacanestro femminile è un trofeo nazionale ungherese organizzato annualmente dal 1951. Dal 2014 si disputa con la formula delle Final Eight.
A partire dall'edizione del 2017 il trofeo viene intitolato a László Killik.

Albo d'oro

Vittorie per club

Note

Collegamenti esterni 

Ungheria
Competizioni cestistiche ungheresi